Phyllanthus može označavati:
 Phyllanthus (Animnalia) Lesson, 1844, rod ptica iz porodice Leiothrichidae
 Phyllanthus (Plantae) L., biljni rod iz porodice Phyllanthaceae